

Олд-Форт — місто, штат Північна Кароліна
 Олд-Форт — переписна місцевість, штат Огайо